– japońska skoczkini narciarska, reprezentantka Tsuchiya Home Ski Team. Indywidualna wicemistrzyni świata z 2015 i 2017, drużynowa mistrzyni z 2013 oraz brązowa medalistka z 2015 i 2017.

Siedemnasta zawodniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów w 2008 (18. miejsce), 2009 (10.) oraz 2010 roku (17.) W roku 2011 zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach świata juniorek w Otepää.

4 lutego 2012 w Hinzenbach zawodniczka zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 19. miejsce, jednocześnie zdobywając pierwsze punkty PŚ.

Podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w konkursie indywidualnym zajęła dwudzieste miejsce, dwa dni później była członkinią zespołu Japonii w konkursie drużynowym mieszanym, w którym zdobyła złoty medal.

Skoki narciarskie uprawia również jej brat, Masamitsu Itō

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Yūki Itō 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Japońskie skoczkinie narciarskie
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022